Појам Вињи Врх може се односити на: 

 Вињи Врх (Брежице), насеље у општини Брежице, Република Словенија
 Вињи Врх (Семич), насеље у општини Семич, Република Словенија
 Вињи Врх (Шмартно при Литији), насеље у општини Шмартно при Литији, Република Словенија